Настоящето е пълен списък с официалните издания на американската поп група Jonas Brothers. Групата е продала над 8 милиона албума по цял свят.

Албуми

Студийни албуми

Албуми на живо

Удължени издания

Саундтракове 

Забележка: Има записан саундтрак за първия сезон на Jonas L.A., който обаче така и не бива издаден

Сингли

Сингли на Jonas Brothers

Други

Други участвали в класации песни

Други участия

Видео клипове

Видео клипове на Jonas Brothers

Jonas и Jonas L.A. видеоклипове

Други 
Забележка: Списък с всички песни от Джонас.

Външни препратки 
 Официален сайт

Джонас Брадърс
Дискографии на американски изпълнители